Seidenfaden är ett tyskt efternamn som burits av bland andra:

 
 Gunnar Seidenfaden (1908–2001), dansk diplomat och botaniker
 Tøger Seidenfaden (1957–2011), dansk journalist

Tyska efternamn